Angelo Mariani (1821–1873) – włoski dyrygent
 Angelo Mariani (1838–1914) – francuski chemik